A Mother's Sin – cortometraggio del 1907 diretto da J.H. Martin 
A Mother's Sin – film del 1918 diretto da Thomas R. Mills